Stati Uniti d'America
 Picture Rocks – census-designated place della Contea di Pima, Arizona
 Picture Rocks – borough della Contea di Lycoming, Pennsylvania